Соревнования на летней Универсиаде по лёгкой атлетике прошли с 16 по 21 августа 2011 года. В общем итоге было разыграно 50 комплектов наград.

Общий медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Программа соревнований на Универсиаде 2011

2